Sphere kan syfta på:

 Sphere – farkosten – en amerikansk science fiction och äventyrsfilm från 1998 i regi av Barry Levinson
 The Sphere – en metallskulptur från 1971 av den tyske skulptören Fritz Koenig
 Odin Sphere – ett 2D-actionrollspel utvecklat av Vanillaware och utgivet av Atlus till Playstation 2 i maj 2007
 SPHEREx – ett framtida rymdobservatorium